Aldo Cerlini – storico e paleografo italiano
 Gabriele Cerlini – disc jockey e produttore discografico italiano